Појам Летећа лисица се може односити на следеће:

 Летећа лисица (-{Pteropus}-), род слепих мишева;
 Летећа лисица (-{Epalzeorhynchos kalopterus}-), врста рибе из породице шарана.